

Patronyme 

 Bernard Demolins (1918-2012), officier français, compagnon de la Libération ;
 Edmond Demolins (1852-1907), pédagogue et fondateur de l'école des Roches.

Homonymie de patronyme
Patronyme français